Megatoma är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Herbst 1792. Megatoma ingår i familjen ängrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ängrar
Megatoma